Pitane steht für:
 Pitane (Aiolis), eine alte Küstenstadt von Aiolis
 Pitane (Lakonien), eine alte Siedlung in der Nähe von Sparta
 Pitane (Motte), eine Mottengattung
 Pitane (Najade), in der griechischen Mythologie die Tochter von Eurotas